Paul Jesson ist der Name folgender Personen:
* Paul Jesson (Schauspieler) (* 1946), britischer Schauspieler
 Paul Jesson (Radsportler) (* 1955), neuseeländischer Radsportler